Введеновка — название населённых пунктов.

Россия 
 Введеновка — село в Серышевском районе Амурской области.
 Введеновка — село в Ряжском районе Рязанской области.

См. также 
 Введенка
 Введенский
 Введенское